Perlaki Gábor
 Perlaki Gábor (1732–1786) evangélikus püspök
 Perlaki Gábor (1986–) Junior Prima díjas fizikus
Perlaky Gábor
 Perlaky Gábor (1761–1854) evangélikus lelkész
 Perlaky Gábor (1871–1939) főgimnáziumi tanár